

Geografia
Campion – città fantasma dell'Australia Occidentale, Australia
Campion – census-designated place della Contea di Larimer, Colorado, Stati Uniti d'America

Persone 
Charles-Antoine Campion – compositore italiano
Ed Campion – cestista statunitense
Edmund Campion – missionario inglese
Jane Campion – regista e sceneggiatrice neozelandese
Thomas Campion – compositore, poeta e medico inglese

Televisione 
 Campion – serie televisiva britannica (1989-1990)